Ваља Рошије има више значења:

 Ваља Рошије (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Ваља Рошије (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији